Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1984/85 стал английский «Эвертон», обыгравший в финале австрийский «Рапид». Однако им не удалось выступить в европейских кубках на следующий год, несмотря на победу в высшем дивизионе Англии. Причиной была эйзельская трагедия, поэтому это был последний успех английских клубов вплоть до победы «Манчестер Юнайтед» в Кубке обладателей кубков УЕФА 1990/91. «Эвертон» в следующий раз появился в еврокубках в Кубке обладателей кубков УЕФА 1995/96.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1984-85 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1984 году
Футбол в Европе в 1985 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА